Die Diözese Saint David’s gehört zur Kirche von Wales. Die Aufzeichnungen über die ersten Jahre der Diözese sind nur lückenhaft.

Die folgenden Personen waren Bischöfe von St Davids (Wales):

Literatur 
 Handbook of British Chronology. Second Edition, S. 279 bis 280

Weblinks 
 Liste der Bischöfe (englisch)

Einzelnachweise 

St Davids
St. David's
!